Peloparion är ett släkte av snäckor. Peloparion ingår i familjen Helicarionidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Landlungsnäckor
Peloparion